Ершовая (река):

Ершовая (приток Ваха) — река в Ханты-Мансийском АО.
Ершовая (река, впадает в Тухэмтор)  — река в Томской области.

См. также 
 Ершовая Речка